Miseria e nobiltà est le titre original de la pièce italienne Misère et Noblesse d'Eduardo Scarpetta
 Miseria e nobiltà est un film italien réalisé par Enrico Guazzoni sorti en 1914 au cinéma, d'après la pièce d'Eduardo Scarpetta
 Miseria e nobiltà est un film italien réalisé par Corrado D'Errico sorti en 1940 au cinéma, d'après la pièce d'Eduardo Scarpetta
 Miseria e nobiltà est un film italien réalisé par Mario Mattoli sorti en 1954 au cinéma, d'après la pièce d'Eduardo Scarpetta